Dubyna (ukrainisch Дубина; russische Entsprechung Dubina) heißen folgende geographische Objekte:

 Dubyna (Krassyliw), Dorf im Rajon Krassyliw, Oblast Chmelnyzkyj, Ukraine
 Dubyna (Starokostjantyniw), Dorf im Rajon Starokostjantyniw, Oblast Chmelnyzkyj, Ukraine
 Dubyna (Tetijiw), Dorf im Rajon Tetijiw, Oblast Kiew, Ukraine
 Dubyna (Solotschiw), Dorf im Rajon Solotschiw, Oblast Lwiw, Ukraine
 Dubyna (Stryj), Dorf im Rajon Skole, Oblast Lwiw, Ukraine
 Dubyna (Nowi Sanschary), Dorf im Rajon Nowi Sanschary, Oblast Poltawa, Ukraine
 Dubyna (Romny), Dorf im Rajon Romny, Oblast Sumy, Ukraine
 Dubyna (Lysjanka), Siedlung im Rajon Lysjanka, Oblast Tscherkassy, Ukraine
 Dubyna (Chmilnyk), Dorf im Rajon Chmilnyk, Oblast Winnyzja, Ukraine
 Dubyna (Kosjatyn), Siedlung im Rajon Kosjatyn, Oblast Winnyzja, Ukraine
 Dubyna (Teplyk), Siedlung im Rajon Teplyk, Oblast Winnyzja, Ukraine
 Dubyna (Tywriw), Dorf im Rajon Tywriw, Oblast Winnyzja, Ukraine
 Dubyna (Trostjanez), Siedlung im Rajon Trostjanez, Oblast Winnyzja, Ukraine
 Dubyna (Tscherniwzi), Dorf im Rajon Tscherniwzi, Oblast Winnyzja, Ukraine

Siehe auch:
 Dubina